I Campionati oceaniani di triathlon sprint del 2013 si sono tenuti a Devonport in Australia, in data 2 marzo 2013.

Tra gli uomini ha vinto il neozelandese Tayler Reid, mentre la gara femminile è andata all'australiana Joanne Miller.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini il neozelandese Tayler Reid, mentre tra le donne l'australiana Joanne Miller.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati oceaniani di triathlon
Campionati oceaniani di triathlon del 2013
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2013
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2013
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2013

Campionati oceaniani di triathlon sprint
Triathlon nel 2013